Cine este Moș Crăciun? se poate referi la:

Cine este Moș Crăciun? (titlu original: The Santa Clause), film de Crăciun din 1994 cu Tim Allen și regizat de John Pasquin
Cine-i Moș Crăciun? (titlu original: Dear Santa), film de Crăciun din 1998 cu D.L. Green și regizat de Fred Olen Ray
Cine este Moș Crăciun? (titlu original: Santa Who?), film de Crăciun din 2000 cu Leslie Nielsen și regizat de William Dear.

Vezi și
 Moș Crăciun